Шахта «Північна» (Макіївка)
 Шахта «Північна» (Сорокине)
 Шахта «Північна» (Торецьк)
 Шахта «Північна» (Сніжне)